Condenados puede hacer referencia a:

Condenados, una obra de teatro española de José Suárez Carreño.
Condenados, una película española de Manuel Mur Oti.
Condenados, una película argentina de 2014.